«Секс, ложь, безумие» () — американский кинофильм 1993 года.

Сюжет 

Рэй — очаровательный молодой человек и успешный владелец процветающего архитектурного бюро, недавно переживший болезненный развод. Его друзья пытаются отвлечь его, убеждая в прелестях холостяцкой жизни. Но для Рэя важны брак и стабильность. Мрачное настроение Рэя исчезает после встречи с Линой, он увлекается красивой и чувственной девушкой. Они быстро женятся, у них появляется ребёнок, и Рэй абсолютно счастлив. Однако вскоре начинают происходить таинственные происшествия, проливающие свет на прошлое Лины. Постепенно Рэй осознаёт, что он совсем ничего не знает о своей жене. На ком он женат?

В ролях 
 Джеймс Спейдер — Рэй Риардон
 Мэдхен Эмик — Лина Риардон
 Бесс Армстронг — Элейн
 Фредрик Лене — Ларри
 Ларри Миллер — Норман
 Кэтлин Йорк — Марта
  — Шерил
 Скотт Коффи — Билли
  — Бадди
 Пол Бен-Виктор — клоун
 Хэрриет Лейдер — дама-конферансье в цирке
 Джинн Бейтс — Джинн

Детективные фильмы США
Фильмы США 1993 года